Locomotiva FNM E.620 – locomotiva elettrica delle Ferrovie Nord Milano
 Locomotiva FS E.620 – locomotiva elettrica delle Ferrovie dello Stato